

Codici 
 KU – codice vettore IATA di Kuwait Airways
 KU – codice FIPS 10-4 del Kuwait
 ku – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua curda
 KU – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Kukës (Albania)
 KU – codice ISO 3166-2:KW di Al-Kuwait (Kuwait)
 KU – codice ISO 3166-2:LT della contea di Kaunas (Lituania)
 KU – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Kuldīga (Lettonia)
 KU – codice ISO 3166-2:NA della regione del Kunene (Namibia)

Cinema 
 Ku – lingua creata per il film The Interpreter del 2005

Fisica 
 Banda Ku – porzione del campo delle microonde

Altro 
 Ku – leggendario imperatore cinese
 Ku – kana giapponese
 KU – targa automobilistica di Kufstein (Austria)
 KU – targa automobilistica del Circondario di Kulmbach (Germania)
 KU – targa automobilistica di Kumanovo (Macedonia del Nord)